Лотус 78 е болид от Формула 1, който е използван през сезоните 1977 и 1978. Той е конструиран от дизайнерите Колин Чапман, Питър Райт, Тони Руд и Мартин Огилви, и ставайки първия граунд-ефект болид в историята на Формула 1.

Конструкция и история 
Лотус 78 е копие на успешния Лотус 72 като и двата болида имат клиновидна форма и вътрешно оформление, но включвайки също така аеродинамични подобрения, подобрено разпределяне на тежестта на болида и дълго междуосие. Болидът също така включва тънък и здрав монокок, а шасито е направено от фибростъкло и алуминий, за да укрепва самото шаси.

Лотус 78 дебютира в ГП на Аржентина 1977 в ръцете на Марио Андрети и Гунар Нилсон. В това състезание американеца стига до пета позиция, докато шведа не взе участие заради проблем с неговия болид. По време на сезон 1977 Андрети постига четири победи, а Нилсон една в ГП на Белгия 1977. Въпреки голямата скорост на болида, който е напред от останалите болиди в колоната по дизайн, Лотус остана зад Ферари в битката при конструкторите. Проблеми с надеждността на двигателя коства на Андрети титлата при пилотите в края на сезона, въпреки че американеца постига повече победи от Ники Лауда.

През сезон 1978, Лотус 78 отново се доказа като победител в ръцете на Андрети и на завърналия се Рони Петерсон, постигайки по една победа и по едно второ място като най-добри постижения. За ГП на Белгия 1978 болида е заменен от Лотус 79, който е подобрение на предшественика си. Последното състезание за 78 дойде в Монца, където Петерсон повреди своя 79 по време на тренировките. Той успя да класира колата на пета позиция, докато съотборника му Андрети постига пола със 79. Рони е въвлечен в масивна катастрофа на старта, което е довело на шведа да удари мантинелата и да унищожи предната част на болида. По-късно Петерсон почина след усложнения по неговото му лечение след инцидента.

Оригиналният модел е продаден на Хектор Ребак и неговия частен отбор през целия сезон 1978, където мексиканеца постига шесто място ГП на Германия 1978, но за сметка на това Ребак не успя да вземе място на стартовата решетка в седем кръга, три от които не преминава през пре-квалификацията.

Класиране във Формула 1 

* Общият брой точки включва и точките постигани с Лотус 79 за останалите състезания.

Библиография 
 Лотус 78 и 79: Болидите „граунд-ефект“ от Джони Типлър
 Най, Дог (1986). Историята на Гран При болида Hazleton publishing.
 Марио Андрети: Световен шампион от Марио Андрети и Найджъл Робък

Източници 
Лотус 78 в statsf1.com

Болиди от Формула 1